Kabor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kabor, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Liberia 

 Kabor (distrikt i Liberia), Sinoe County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar